Вейк-ан-Зее 2010 — 72-й международный шахматный турнир, проходивший с 15 по 31 января 2010 года.

 Категория: 19-я (средний рейтинг: 2719).
 Контроль времени: 100 минут на 40 ходов, затем 50 минут на 20 ходов и 15 минут до конца партии, с добавлением 30 секунд на ход начиная с 1-го хода.

Участники турнира 

¹) рейтинги даны на январь 2010 года

Движение по турам

Таблица

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Вейк-ан-Зее 2010 на сайте ChessPro.ru

Январь 2010 года
2010 год в шахматах